Mussner ist der Familienname folgender Personen:
 Claudio Mussner (* 1986), italienischer Biathlet
 Florian Mussner (* 1951), ladinischer Politiker
 Gerhard Mussner (* 1943), italienischer Skirennläufer

Mußner ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Mußner (1916–2016), deutscher Theologe